Зена (или Сена) — город в древней Умбрии, на реке Метауро (ныне Сенигаллия), памятен по сражению, происходившему здесь в 207 г. до н. э., во время 2-й Пунической войны, между римлянами, под начальством консула Публия Корнелия Сципиона, и карфагенянами, предводимыми Гасдрубалом. Последние было совершенно разбиты, и сам Гасдрубал погиб в бою.
 Зена — главный персонаж телесериала «Зена — королева воинов».
 Зена — королева воинов (США и Новая Зеландия, 1995—2001) — телесериал в жанре фэнтези.
 Зена — королева воинов (1997—2009) — серия комиксов из 55 выпусков.
 Зена — временное название планеты Эрида.
 Зена — белорусская певица.

Примечания